Vozhd () es una palabra prestada del eslavo eclesiástico ruso derivada del verbo vesti (, que significa "dirigir", "guiar").

En Serbia, el título Vožd () fue otorgado a Karađorđe Petrović por todos los vaivodas que lo eligieron para ser su líder en su primer Praviteljstvujusceg sovejeta (Consejo de Estado de Gobierno) durante la primera insurrección serbia.

Más tarde, en el idioma ruso, fue usado a menudo en referencia a líderes soviéticos como José Stalin o Lenin como «Vozhd del proletariado» (), «Vozhd del Partido Comunista» (),  «Vozhd de la revolución mundial» () y «Vozhd de los pueblos» (). 

En el idioma ruso moderno, el término vozhd tiene un carácter exclusivo para líderes comunistas o líderes de tribus aborígenes. Este término se está volviendo algo obsoleta con el paso del tiempo y está siendo reemplazada por lo que se denominaría en español como "Caudillo". En el idioma alemán, es una contraparte de la palabra Führer.

Después de que el estudio de cine de la Alemania Oriental DEFA comenzara a producir películas del género Red Western que representaban el "Lejano Oeste" en los siglos XVIII y XIX, el término vozhd se asoció con los jefes tribales de los nativos americanos (como por ejemplo Vozhd Beloye Pero, es decir, Jefe Pluma Blanca).

Vozhd también tiene connotaciones de "amo" en el idioma ruso, desde la época de la servidumbre.

Referencias 

Títulos honoríficos
Lenin
Iósif Stalin
Terminología soviética